Absolutismo puede referirse a los siguientes conceptos historiográficos y políticos:
 El absolutismo, entendido como forma de gobierno o forma de estado.
 El Estado absolutista, concepto equivalente a absolutismo o monarquía absoluta, pero señalando la identificación de estado y monarca (rey absoluto) como una única entidad.
 La monarquía absoluta, concepto equivalente a absolutismo o estado absoluto, pero señalando la forma de gobierno.
 El absolutismo español.
 El absolutismo francés.
 El absolutismo inglés.
 El absolutismo portugués.

Además, puede hacer referencia a:
 El absolutismo en el contexto de la filosofía del espacio y el tiempo, una teoría que sostiene que el espacio existe absolutamente, contrariamente a las relaciones entre objetos.
 El absolutismo moral, la concepción de que hay estándares absolutos por los que se pueden juzgar las cuestiones morales, y que ciertas acciones son buenas o malas independientemente de su contexto.

Enlaces externos